PowerDNS — DNS-сервер, написанный на C++, распространяемый по лицензии GPL для Unix-подобных систем (некоторое время поддерживались Windows-системы). Разработан в конце 1990-х нидерландским программистом Бертом Хубертом () в качестве более гибкой альтернативы BIND; поддерживается сообществом свободного программного обеспечения, коммерческую поддержку оказывает основанная Хубертом компания PowerDNS.COM.

Может получать DNS-информацию из различных источников данных: файлов,  BIND, реляционных баз данных (используется по умолчанию), каталогов LDAP.

Начиная с версии 2.9.20 распространяется в виде двух раздельных и самостоятельно функционирующих компонентов — (Authoritative) Server («авторитетный DNS») и Recursor (рекурсивный DNS).

Используется для организации балансировки DNS-трафика ряда крупных веб-сайтов, в частности, с начала 2005 года для этой цели применяется фондом Викимедиа в связке с BIND и функцией определения географических координат (такая конструкция позволяет клиентам посылать запросы на ближайший к ним сервер, что уменьшает время отклика).

Примечания

Ссылки 
 
 Статья о том как мигрировать с ISC Bind на PowerDNS, lissyara.su 

DNS
Свободное программное обеспечение, написанное на C++